Сен-Сове́р-Лала́нд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо, 45 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 146,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-Лаланд на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-Лаланд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-Лаланд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь